Gylta kan syfta på:
Ung hona av svin
Gylta (släkt) – en frälsesläkt från tidigt 1400-tal och utslocknad i mitten av 1600-talet
 Gyltor – en familj abborrartade fiskar
 Blågylta – en fisk i familjen läppfiskar
 Berggylta – en fisk i familjen läppfiskar
 Gröngylta – en fisk i familjen läppfiskar
 Brungylta – en fisk i familjen läppfiskar